Pavlína Württemberská (Prinzessin Pauline Olga Helene Emma von Württemberg; 19. prosince 1877, Stuttgart – 7. května 1965, Ludwigsburg) byla nejstarším potomkem posledního württemberského krále Viléma II. a manželkou knížete Viléma Fridricha z Wiedu. Po mnoho let byla oblastní ředitelkou německého červeného kříže v západním Německu.

Původ a rodina 
Pavlína se narodila ve Stuttgartu ve Württemberském království jako nejstarší dítě krále Viléma II. Württemberského a jeho první manželky Marie Waldecko-Pyrmontské. Nakonec se stala také jediným dítětem, když zemřeli mladší bratr Ulrich i bezejmenná mrtvě narozená sestra.

Druhá světová válka 
Od října 1945 byla obžalována vojenským soudním dvorem Spojených států z ukrývání dvojice nacistů. Přiznala, že vědomě ukrývala Frau Gertrud Scholtz-Klinkovou a jejího manžela, bývalého generálmajora SS Augusta Heissmeyera. Princezna si byla vědoma, že Frau Scholtz-Klinková byla hlavou nacistických ženských organizací, ale popřela, že by si byla vědoma Heissmayerovy pozice u SS.

Princezna Pavlína byla propuštěna z vazby, ale byl naplánován soud na březen 1948. Uvedla, že se s paní Scholtzovou-Klinkovou seznámila v letech, kdy obě ženy za nacistů vedly významné instituce, princezna tvrdila, že tehdy byla ředitelkou německého červeného kříže za Hesensko, Nasavsko, Porýní a Vestfálsko.

Pan a paní Scholtz-Klinkovi informovali Francouze, že v roce 1945 požádali o pomoc princezny Pavlíny, princezna Pavlína jim zajistila nenápadný pobyt v Bebenhausenu, kde byli spojeneckými úřady zatčeni.

Manželství a potomci 
Princezna Pavlína se v rodném Stuttgartu 29. října 1898 ve dvaceti letech provdala za o pět let staršího prince Viléma Fridricha, syna knížete Viléma z Wiedu a bohaté princezny Marie Oranžsko-Nasavské. Bratrem jejího manžela byl albánský kníže Vilém a ona sama byla sestřenicí nizozemské královny Vilemíny.

Princezna měla s manželem dvě děti:

 1. Hermann z Wiedu (18. 8. 1899 Postupim – 5. 11. 1941 Řešov), padl ve druhé světové válce
 ⚭ 1930 hraběnka Marie Antonie ze Stolbergu-Wernigerode (6. 2. 1909 Várpalota – 24. 1. 2003 Dierdorf)
 2. Dietrich z Wiedu (30. 10. 1901 Postupim – 8. 6. 1976)
 ⚭ 1928 hraběnka Antoinetta-Julie Grote (9. 10. 1902 Berlín – 17. 2. 1988 Ludwigsburg)

Tituly a oslovení 
 19. prosince 1877 – 29. října 1898: Její Královská Výsost princezna Pavlína Württemberská
 29. října 1898 – 22. října 1907: Její Královská Výsost princezna z Wiedu
 22. října 1907 – 18. června 1945: Její Královská Výsost kněžna z Wiedu
 18. června 1945 – 7. května 1965: Její Královská Výsost kněžna z Wiedu vdova

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 19. prosince
Narození v roce 1877
Narození ve Stuttgartu
Úmrtí 7. května
Úmrtí v roce 1965
Úmrtí v Ludwigsburgu
Wiedové
Württemberské princezny
Ženy